En cuisine, ensemble des opérations servant à la confection d'un plat.
 En peinture, un apprêt est une sous-couche permettant ou améliorant l'accrochage ultérieur de la peinture de finition.
 Dans les techniques du textile, un apprêt sert à raffiner un tissu afin de lui donner son aspect final.
 Dans l'activité textile de la soie, l'apprêt correspond aux étapes de torsion donnée aux fils de grège par le moulinage

Voir aussi 
 Primaire